Mlaj je lahko:

 Mlaj (drevo) visoka smreka ali jelka, postavljena za okras
 Mlaj (Luna), prazna luna ali nova luna, prva lunina faza